

Посланники 
 1835—1849: Эдмунд Лайонс

 1916—1917: Гренвиль Левесон-Гоуэр

 1921—1922: Фрэнсис Линдли
 Дипломатические отношения разорваны
 1924—1926: Милн Читем
 1926—1929: Перси Лорейн
 1929—1933: Патрик Рамзай
 1933—1939: Сидней Ватерлоо
 1939—?: Чарльз Майкл Паларет

Послы 
 1974—1978: Брукс Ричардс
 1978—1982: Иэн Сазерленд
 1996-1999: Ллевеллин-Смит, Майкл
 2004—2009 Гасс, Саймон
 2009—2013 Лэндсмэн, Дэвид

Греция
Списки:Греция